Roithner ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Roithner (1897–1967), österreichischer Politiker (SPÖ), Abgeordneter zum Nationalrat
 Thomas Roithner (* 1971), österreichischer Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler